Palacolo ima više značenja:
 Palacolo (Katanija)
 Palacolo (Firenca)
 Palacolo (Sijena)